Аманда Серрано (; 9 октября 1988, Каролина, Пуэрто-Рико) — пуэрто-риканская женщина-боксёр и боец смешанных единоборств. Чемпионка мира во 2-й наилегчайшей (WBO, 2019), легчайшей (WBO, 2017), 2-й легчайшей (WBO, 2016—2018), полулёгкой (WIBA, 2013; WBO, 2016, 2019—; WBC, 2021—; IBF, 2022—; The Ring, 2022—, WBA, 2023—), 2-й полулёгкой (IBF, 2011), лёгкой (WBO, 2014) и 1-й полусредней (WBO, 2018—2019) весовых категориях. Временная чемпионка мира в полулёгкой весовой категории (WBC, 2019—2021).

Первая и на данный момент единственная женщина, становившаяся чемпионкой мира по профессиональному боксу в более, чем четырёх весовых категориях — она завоевала титул в семи весах. Первый боксёр из Пуэрто-Рико, независимо от пола, ставший чемпионом мира в более, чем четырёх весах.

Биография 
Родилась 9 октября 1988 года в муниципалитете Каролина, Пуэрто-Рико. Когда девочке было 8 месяцев, семья переехала в Бруклин, Нью-Йорк, США.

В бокс пришла в 12 лет, вслед за Синди — старшей сестрой. Обеих сестёр тренирует муж Синди, Джордан Мальдонадо. Поначалу и Джордан и Синди были против того, чтобы Аманда занималась боксом. Мать девочки также не хотела, чтобы её дочь посвятила свою жизнь этому виду спорта. Отец же, наоборот, поддержал выбор Аманды.

Окончила среднюю школу Бушуика (Бруклин, Нью-Йорк).

В сентябре 2017 года, вместе с сестрой, оказывала гуманитарную помощь жителям родного Пуэрто-Рико, пострадавшим от урагана «Мария».

Любительская боксёрская карьера 
В 2008 году выиграла турнир Staten Island.

В том же году выиграла турнир «Золотые перчатки» (Нью-Йорк) в полулёгком весе (до 57 кг).

Завершила свою непродолжительную любительскую карьеру с рекордом 9-1 и перешла в профессионалы.

Профессиональная боксёрская карьера 
Дебютировала на профессиональном ринге 20 марта 2009 года, одержав победу по очкам.

Чемпионский бой с Кимберли Коннор 
10 сентября 2011 года встретилась с американкой Кимберли Коннор в бою за вакантный титул чемпионки мира во 2-м полулёгком весе по версии IBF. Нокаутировала свою соперницу уже во 2-м раунде. Стала первым чемпионом мира, работающим с промоутерской компанией «Boxing 360» .

Чемпионский бой с Фридой Вальберг 
27 апреля 2012 года встретилась с чемпионкой мира во 2-м полулёгком весе по версии WBC не имеющей поражений шведкой . Поединок продлился все 10 раундов. Победу единогласным решением судей одержала действующая чемпионка.

Чемпионский бой с Вандой Пеной Осуной 
16 февраля 2013 года встретилась с доминиканкой Вандой Пеной Осуной в бою за вакантный титул чемпионки мира в полулёгком весе по версии WIBA. Также на кону стоял вакантный титул UBF. Серрано одержала досрочную победу в первом же раунде.

Чемпионский бой с Марией Еленой Мадерной 
15 августа 2014 года встретилась с чемпионкой мира в лёгком весе по версии WBO аргентинкой Марией Еленой Мадерной. Одержала победу нокаутом в 6-м раунде.

13 ноября 2014 года нокаутировала в 1-м раунде экс-чемпионку мира в полулёгком весе американку Карлу Торрес.

В начале 2016 года подписала контракт с промоутером .

Чемпионский бой с Оливией Герулой 
17 февраля 2016 года встретилась с экс-чемпионкой мира во 2-м полулёгком весе канадкой Оливией Герулой. На кону стоял вакантный титул чемпионки мира в полулёгком весе по версии WBO. Серрано нокаутировала свою соперницу в первом же раунде.

30 июля 2016 года нокаутировала в 1-м раунде колумбийку Калисту Сильгадо и защитила титул WBO в полулёгком весе.

Чемпионский бой с Александрой Лазар 
18 октября 2016 года нокаутировала в 1-м раунде венгерку Александру Лазар и завоевала вакантный титул чемпионки мира во 2-м легчайшем весе по версии WBO. Аманда стала вторым боксёром из Пуэрто-Рико, независимо от пола, выигравшим мировой титул в четырёх весовых категориях (первым является Мигель Котто). Также она стала всего лишь второй женщиной, взявшей титул в четырёх весах (первой является аргентинка .

14 января 2017 года победила по очкам экс-чемпионку мира в двух весовых категориях мексиканку Ясмин Ривас и защитила титул WBO во 2-м легчайшем весе.

Чемпионский бой с Даияной Сантаной 
22 апреля 2017 года встретилась с экс-чемпионкой мира в полулёгком весе доминиканкой Даияной Сантаной. На кону стоял вакантный титул чемпионки мира в легчайшем весе по версии WBO. Стоит отметить, что Сантана не смогла уложиться в лимит весовой категории. Поэтому, титул стоял на кону только для пуэрто-риканской спортсменки. Серрано одержала победу техническим нокаутом в 8-м раунде. Аманда стала первой женщиной, завоевавшей титул чемпионки мира в пяти весовых категориях. Также она стала первым представителем Пуэрто-Рико, независимо от пола, взявшим мировой титул в пяти весах.

21 июля 2017 года во второй раз в карьере встретилась с венгеркой Эдиной Кишш. Одержала победу техническим нокаутом в 3-м раунде и защитила титул WBO во 2-м легчайшем весе.

4 ноября 2017 года нокаутировала в 1-м раунде экс-чемпионку мира во 2-м легчайшем весе доминиканку Мэрилину Эрнандес.

Чемпионский бой с Ямилой Эстер Рейносо 
8 сентября 2018 года встретилась с бывшей претенденткой на титул чемпионки мира в двух весовых категориях аргентинкой Ямилой Эстер Рейносо. На кону стоял вакантный титул чемпионки мира в 1-м полусреднем весе по версии WBO. Серрано одержала победу по очкам и стала чемпионкой мира в шестой весовой категории.

Чемпионский бой с Евой Ворабергер 
18 января 2019 года встретилась с экс-чемпионкой мира в двух весовых категориях австрийкой Евой Ворабергер. На кону стоял вакантный титул чемпионки мира во 2-м наилегчайшем весе по версии WBO. Серрано одержала победу нокаутом в первом же раунде и завоевала мировой титул в седьмой весовой категории.

Чемпионский бой с Хизер Харди 
13 сентября 2019 года встретилась с чемпионкой мира в полулёгком весе по версии WBO не имеющей поражений американкой . На кону также стоял вакантный титул временной чемпионки мира по версии WBC. Одержала победу единогласным решением судей.

16 декабря 2020 года нокаутировала в 1-м раунде экс-чемпионку мира в полулёгком весе доминиканку Даяну Сантану.

25 марта 2021 года нокаутировала в 9-м раунде экс-чемпионку мира в трёх весовых категориях аргентинку  и защитила титулы WBC и WBO в полулёгком весе.

29 августа 2021 года победила экс-чемпионку мира во 2-м легчайшем весе мексиканку  и защитила титулы WBC и WBO в полулёгком весе.

Бой с Кэти Тейлор 
30 апреля 2022 года встретилась с абсолютной чемпионкой мира в лёгком весе не имеющей поражений ирландкой Кэти Тейлор. Поединок получился зрелищным и равным. Победителем раздельным решением судей была объявлена Тейлор.

Объединительный бой с Сарой Махфуд 
24 сентября 2022 года встретилась с чемпионкой мира в полулёгком весе по версии IBF не имеющей поражений датчанкой . На кону также стоял вакантный титул по версии журнала «The Ring». Победила по очкам.

Объединительный бой с Эрикой Крус 
4 февраля 2023 года встретилась с чемпионкой мира в полулёгком весе по версии WBA мексиканкой . Победила по очкам.

Карьера в смешанных боевых искусствах 

Летом 2017 года изъявила желание в будущем перейти в смешанные боевые искусства. Главной причиной данного решения послужило то, что, по словам Аманды, в MMA женщины получают больше денег и признания, чем в боксе. Готовясь к переходу в MMA, начала тренироваться по правилам кикбоксинга и джиу-джитсу. Занималась с трёхкратным чемпионом мира по кикбоксингу Луисом Руисом.

В декабре 2017 года подписала контракт с организацией «». Со-менеджером Серрано стала экс-чемпионка UFC и Strikeforce американка Миша Тейт.

В начале 2018 года сказала, что это её последний год в боксе перед переходом в MMA. Возможно, спортсменка будет совмещать выступления на ринге и в октагоне.

Дебютировала в MMA 13 апреля 2018 года. Поединок завершился вничью.

Статистика выступлений

Статистика в профессиональном боксе

Статистика в смешанных единоборствах 

|-
|Победа
|align=center|2-0-1
| Валентина Гарсия (дебют)
|Болевой приём (удушающий приём)
|iFF 7 — iKon Fighting Federation 7
|
|align=center|1
|align=center|1:00
| Лос-Мочис, Синалоа, Мексика
|
|-
|Победа
|align=center|1-0-1
| Эрендира Ордоньес (1-2-0)
|Болевой приём (удушающий приём)
|Combate Americas — Mexico vs. USA
|
|align=center|1
|align=center|4:23
| , Тусон, Аризона, США
|
|-
|Ничья
|align=center|0-0-1
| Корина Эррера (3-4-0)
|Единогласное решение
|Combate Americas — Combate Estrellas 1
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Shrine Auditorium, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
|}

Титулы и достижения

Любительский бокс 
 2008  Победительница турнира «Золотые перчатки» (Нью-Йорк) в полулёгком весе (до 57 кг).

Профессиональный бокс

Региональные и второстепенные 
 Титул NABF в полулёгком весе (2011).
 Титул UBF InterContinental во 2-м полулёгком весе (2012).
 Чемпионка мира в полулёгком весе по версии UBF (2013).
 Временная чемпионка мира в полулёгком весе по версии WBC (2019—2021).
 Чемпионка мира в полулёгком весе по версии IBO (2021—).

Мировые 
 Чемпионка мира во 2-м полулёгком весе по версии IBF (2011).
 Чемпионка мира в полулёгком весе по версии WIBA (2013).
 Чемпионка мира в лёгком весе по версии WBO (2014).
 Чемпионка мира в полулёгком весе по версии WBO (2016, 2019—).
 Чемпионка мира во 2-м легчайшем весе по версии WBO (2016—2018).
 Чемпионка мира в легчайшем весе по версии WBO (2017).
 Чемпионка мира в 1-м полусреднем весе по версии WBO (2018—2019).
 Чемпионка мира во 2-м наилегчайшем весе по версии WBO (2019).
 Чемпионка мира в полулёгком весе по версии WBC (2021—).
 Чемпионка мира в полулёгком весе по версии IBF (2022—).
 Чемпионка мира в полулёгком весе по версии The Ring (2022—).
 Чемпионка мира в полулёгком весе по версии WBA (2023—).

Семья 
Синди Серрано (род. 1982) — сестра. Также является профессиональным боксёром. Чемпионка мира в полулёгком весе (WBO, 2016—2018).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сестёр Серрано
 Рекорд на Boxrec.com
 
 
 

Выпускники Средней школы Бушвика
Боксёры Пуэрто-Рико
Бойцы смешанных единоборств Пуэрто-Рико
Женщины-боксёры
Боксёры второй наилегчайшей весовой категории
Боксёры легчайшей весовой категории
Боксёры второй легчайшей весовой категории
Боксёры полулёгкой весовой категории
Боксёры второй полулёгкой весовой категории
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры первой полусредней весовой категории
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Чемпионы Всемирного боксёрского совета
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации
Чемпионы Международной боксёрской федерации
Чемпионы Всемирной боксёрской организации